Plaats in Indonesië
 Kembangarum (Mranggen), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Kembangarum (Semarang Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Kembangarum (Sutojayan), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java